Spiller est un nom propre d'origine germanique qui peut désigner :

Toponyme 

 Le lac Spiller, lac de Californie.

Patronyme 

 Christian Spiller (1935-2009), un homme politique français ;
 Cristiano Spiller ou Laguna (né en 1975), un DJ italien ;
 Clifford « C. J. » Spiller, (Jr.) (né en 1987), un joueur américain de football américain ;
 Frederick Spiller (1884-1953), un boxeur anglais ;
 Letícia Spiller (née en 1973), une actrice brésilienne ;
 Matthew Spiller (né en 1983), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 William « Billy » Spiller (1886-1970), un joueur de rugby gallois.

Patronyme allemand